Název Prosetín má více obcí:
  Prosetín (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
  Prosetín (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
…nebo částí obcí:
  Prosetín (Dobkovice) – část obce Dobkovice v okrese Děčín

Externí odkazy